Alsogaray puede referirse a:

 Álvaro Alsogaray (militar): militar argentino que combatió en la Vuelta de Obligado (1845).
 Álvaro Alsogaray (1913-2005): militar, economista y político argentino de la UCEDE, que se desempeñó como ministro de Economía. 
 Juan Carlos Alsogaray (m. 1976): un exguerrillero argentino perteneciente a Montoneros.
 Julio Alsogaray (n. 1980): regatista argentino.
 Julio Rodolfo Alsogaray: militar argentino, que fue comandante en jefe del Ejército Argentino en el período 1966-1968.
 María Julia Alsogaray (1943-2017): política argentina de la UCEDE.